Tarata hace referencia a varios artículos:

Lugares

En Bolivia
 Tarata, capital de la provincia de Esteban Arze en Cochabamba;
 Provincia de Tarata (Bolivia), antigua subdivisión del departamento de Cochabamba;
 Departamento de Tarata, antigua subdivisión territorial;

En Perú
 Tarata, ciudad capital del distrito y de la provincia homónimos en el departamento de Tacna;
 Distrito de Tarata, uno de los ocho que conforman la provincia homónima;
 Provincia de Tarata, una de las cuatro que conforman del departamento de Tacna;
Calle Tarata, calle del distrito de Miraflores en Lima

En Chile
 Tarata (comuna), antigua comuna que comprende el territorio de la actual ciudad peruana
 Departamento de Tarata, antigua división territorial

Historia
Atentado de Tarata de 1992, atentado con coche bomba perpetrado por el grupo terrorista Sendero Luminoso

Cine
 Tarata, película peruana estrenada en 2009.